Ивович () — сербская и хорватская фамилии.

Известные носители:
 Ивович, Александар (род. 1986) — черногорский ватерполист.
 Ивович, Благое (род. 1980) — югославский, черногорский и македонский ватерполист.
 Ивович, Марко (род. 1990) — сербский волейболист.